Электрохимический эквивалент (устар. электролитический эквивалент) — масса вещества, которая должна выделиться во время электролиза на электроде, согласно закону Фарадея, при прохождении через электролит единицы количества заряда. Электрохимический эквивалент измеряется в кг/Кл. Лотар Мейер использовал термин электролитический эквивалент.

Законы Фарадея 

Первый закон Фарадея устанавливает строгую зависимость между количеством электричества, прошедшим через раствор или сплав электролитов, и количеством разложенного током вещества. А именно, масса вещества, осаждённого на электроде при электролизе, прямо пропорциональна количеству электричества, переданного на этот электрод:
 ,
где  — количество электричества (измеряемое как правило в кулонах), а  — масса осаждённого вещества. Коэффициент пропорциональности  зависит от вещества и называется электрохимическим эквивалентом этого вещества.

Согласно второму закону Фарадея, электрохимический эквивалент в свою очередь прямо пропорционален эквивалентной массе вещества. А именно:
 ,

где  — постоянная Фарадея, а  — эквивалентная масса (называемая также химическим эквивалентом), то есть та доля молярной массы вещества, которая может быть замещена в частице одним атомом водорода:
 ,
где  — молярная масса, а  — валентное число ионов вещества (число электронов на один ион). Таким образом электрохимический эквивалент может быть вычислен как:
 .

Таблица значений электрохимических эквивалентов

Примечания

Литература 
 

Электрохимия